Den Namen Ufhofen tragen die folgenden Orte:

der Ortsteil Ufhofen der Stadt Leutkirch im Allgäu im deutschen Land Baden-Württemberg
der Weiler Ufhofen SG in der Gemeinde Oberbüren im Schweizer Kanton St. Gallen
der Weiler Ufhofen TG (auch Aufhofen) in der Gemeinde Thundorf im Schweizer Kanton Thurgau, siehe Thundorf TG.

Siehe auch:
Uffhofen
Ufhoven